Федерация баскетбола США () - некоммерческая организация по баскетболу в Соединенных Штатах Америки. Организация представляет Соединенные Штаты в ФИБА и мужскую и женскую национальные баскетбольные команды в Олимпийском комитете США. Председателем совета является Джерри Коланжело, её исполнительный директор Джим Тули.

Организация несет ответственность за отбор и подготовку мужских и женских команд, которые представляют США в международных турнирах, в том числе на Чемпионате Мира для мужчин и женщин и на Олимпийских играх, а также для продвижение этого вида спорта среди перспективных игроков среди зрителей и болельщиков.

История 
Соединенные Штаты вошли в состав ФИБА в 1934 году и были представлены в ассоциации организацией под названием Любительский Спортивный Союз. В 1974 году, после слияния с рядом других американских организаций, ассоциация получила название Любительская Федерация Баскетбола Соединенных Штатов Америки (ABAUSA). 12 октября 1989 года переименована в Баскетбол США (), по-прежнему являясь Национальной федерацией Соединенных Штатов по баскетболу.

Мужская национальная команда США по баскетболу — самая титулованная сборная в мировом мужском баскетболе, выигрывавшая медали на всех Олимпийских играх, в которых участвовала, в том числе 13 раз становившаяся олимпийским чемпионом.

Женская национальная команда США по баскетболу является шестикратным чемпионом олимпийских игр и восьмикратным чемпионом мира.

Олимпийские команды 
Федерация всегда играла основную роль в принятии решения по комплектации национальной команды для участия в олимпийском турнире по баскетболу. До Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, национальные сборные исключительно комплектовались игроками из колледжа (непрофессионалами). С 1992 года Федерация баскетбола США начала привлекать в команду профессиональных игроков, главным образом, одних из лучших спортсменов Национальной баскетбольной ассоциации. Первая команда сформированная из профессионалов получила название Команды мечты (). В настоящее время Федерация выбирает лучших игроков по итогам сезона НБА, путём голосования специальной комиссии, состоящей из 9 человек (7 представителей НБА и 2 представителя Федерации).

Внутренняя организация 
 Президент: Вал Акерман
 Вице-президент: Джим Делани
 Генеральный секретарь: Терри Голландии
 Казначей: Роберт Канаби
 Представители спортсменов: Даун Стенли , Скотт Паддок
 Генеральный менеджер: Джерри Коланжело

См. также 
 Мужская сборная США по баскетболу
 Женская сборная США по баскетболу
 Dream Team

Ссылки 
 Официальный сайт
 Team site
 Official facebook
 USA Basketball reports from Insidehoops.com
 CBA League Website, Partner
 Fundraising for non profit organizations

Баскетбол в США
Баскетбол
Баскетбольные организации